Сосні́вка () — український топонім, утворений від слова сосна. Може стосуватися:

Села:
 Соснівка — Берестейська область, Берестейський район
 Соснівка — Вітебська область, Вітебський район

Мікрорайон:
 Соснівка — мікрорайон міста Черкаси

Місто:
 Соснівка — Львівська область, Червоноградський район

Села:
 Соснівка — Вінницька область, Погребищенський район
 Соснівка — Волинська область, Камінь-Каширський район
 Соснівка — Дніпропетровська область, Покровський район
 Соснівка — Житомирська область, Житомирський район
 Соснівка — Житомирська область, Малинська міська громада
 Соснівка — Житомирська область, Олевський район
 Соснівка — Київська область, Бориспільський район
 Соснівка — Київська область, Іванківський район
 Соснівка — Київська область, Макарівський район
 Соснівка — Кіровоградська область, Олександрівський район
 Соснівка — Луганська область, Старобільський район
 Соснівка — Львівська область, Львівський район
 Соснівка — Львівська область, Самбірський район
 Соснівка — Полтавська область, Гадяцький район
 Соснівка — Полтавська область, Кобеляцький район
 Соснівка — Полтавська область, Кременчуцький район
 Соснівка — Полтавська область, Полтавський район
 Соснівка — Полтавська область, Шишацький район
 Соснівка — Рівненська область, Дубенський район
 Соснівка — Сумська область, Глухівський район
 Соснівка — Сумська область, Конотопський район
 Соснівка — Сумська область, Недригайлівський район
 Соснівка — Тернопільська область, Кременецький район
 Соснівка — Харківська область, Валківський район
 Соснівка — Харківська область, Золочівський район
 Соснівка — Харківська область, Красноградський район
 Соснівка — Хмельницька область, Білогірський район
 Соснівка — Хмельницька область, Дунаєвецький район
 Соснівка — Хмельницька область, Славутський район
 Соснівка — Хмельницька область, Ярмолинецький район
 Соснівка — Чернігівська область, Корюківський район
 Соснівка — Чернігівська область, Сосницький район

 Соснівка — колишнє село Овруцького району Житомирської області, відселено внаслідок аварії на ЧАЕС

Селища:
 Соснівка — Вінницька область, Тульчинський район
 Соснівка — Запорізька область, Мелітопольський район

Залізниця:
 Соснівка — залізнична станція Львівської залізниці в однойменному місті Львівської області.
 Соснівка — залізнична платформа Одеської залізниці в однойменному районі Черкас.
 Соснівка — залізнична платформа Одеської залізниці у Кіровоградській області
 Соснівка — залізнична платформа Південної залізниці в Золочівському районі Харківської області

Див. також 
 Сосновка